Nemertodermatida är en klass av plattmaskar. Nemertodermatida ingår i fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar klassen Nemertodermatida 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Nemertodermatida